Kobra 11 – Na život a na smrt (v německém originále:Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei: Auf Leben und Tod) je německý akční film z roku 2006. Režisérem filmu je Axel Barth. Hlavní role ve filmu ztvárnili Erdogan Atalay, René Steinke, Gedeon Burkhard, Christian Redl a Gabriel Merz. Jedná se o pilotní film k 11. řadě seriálu Kobra 11

Reakce 
 aktuální k 16. červenci 2014

Film získal mezi diváky na největších filmových databázích spíše průměrné hodnocení.

 csfd.cz: 61 %
 imdb.com: 7,3 z 10
 fdb.cz: 68,6 %

Obsazení

Externí odkazy 

 
 
 

Kobra 11 – Na život a na smrt
Kobra 11 – Na život a na smrt
Kobra 11 – Na život a na smrt
Kobra 11 – Na život a na smrt
Kobra 11